Burla (Duitsland)
Burla (India)
Burla (Roemenië)